Nagelstein ist die Bezeichnung von:

 Nagelstein (Ortler-Alpen), Berg in Italien
 Nagelstein (Menhir), Menhire mit eingeschlagenen Nägeln
 Nagelsteine NNW von Oberschwarzenberg, Geotop bei Oy-Mittelberg, siehe Liste der Geotope im Landkreis Oberallgäu
 Nagelstein in der Geologie, Synonym für Nagelfluh